Пахлеваня́н () — армянская фамилия.

 Пахлеванян, Анушаван (род. 1972) — армянский футболист.
 Пахлеванян, Вардан (род. 1988) — армянский легкоатлет.
 Пахлеванян, Гурген Арташесович (1908—1986) — советский армянский государственный и партийный деятель.